Arrondissement d'Aoste peut faire référence à :
 Arrondissement d'Aoste, une subdivision administrative du département de la Doire ;
 Arrondissement d'Aoste, une subdivision administrative de la province de Turin à l'intérieur du Royaume d'Italie.